Ivone De Franceschi (Padua, Itália, 1 de Janeiro de 1974) é um antigo jogador de futebol italiano. Jogava na posição de meio-campo.

Chegou a representar por diversas vezes o clube da sua cidade natal, o Padova bem como o Chievo Verona, o Venezia, o Sporting e o Bari.

Foi campeão pelo Sporting Clube de Portugal na epoca 1999-2000

Em Junho de 2007, anunciou a sua retirada devido a problemas de saúde relacionado com uma malformação
do coração.

Ligações externas 
ZeroZero.pt.
Super Sporting.

Naturais de Pádua
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Calcio Padova
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari